

Patronyme 

 Jacques-Antoine Dulaure (1755-1835), archéologue, historien et homme politique français.

Toponyme 

 Rue Dulaure, voie française du  arrondissement de Paris.